Bras des Chevrettes, un cours d'eau de La Réunion.
Bras des Chevrettes, un lieu-dit de La Réunion.